Partido de la Gente puede referirse a los siguientes partidos políticos:
Partido de la Gente: Partido político chileno fundado en 2019.
Partido de la Gente: Partido político uruguayo fundado en 2016.